Placothyrium är ett släkte av svampar. Placothyrium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Placothyrium